Мёнчин (польск. Miączyn):

 Мёнчин — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Замойский повят, Люблинское воеводство.
 Мёнчин — деревня в Замойском повяте Люблинского воеводства Польши.